Fauchard ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Fauchard (1881–1957), französischer Organist, Komponist, Priester und Pädagoge
 Pierre Fauchard (1678–1761), französischer Zahnarzt

Fauchard steht für:

 die Glefe, eine hellebardenähnliche Stangenwaffe